Pausin ist 

der Name von
Pausin (Schönwalde-Glien), Ortsteil der Gemeinde Schönwalde-Glien im Landkreis Havelland, Brandenburg, 

der Familienname von:

Erik Pausin (1920–1997), österreichischer Eiskunstläufer
Ilse Pausin (1919–1999), österreichische Eiskunstläuferin